plongeur, une personne qui pratique la plongée en apnée ou encore la plongée sous-marine avec un scaphandre autonome,
 plongeur, une personne qui pratique la plongée sous-marine avec un scaphandre à casque,
 plongeur, un sportif pratiquant le plongeon,
 plongeur, un membre du personnel d'un bar, un café ou un restaurant, chargé de faire la vaisselle et l'entretien,
 Plongeur, un sous-marin mis au point par le commandant Bourgois et l'ingénieur Brun en 1863.
 Plongeur, un ustensile de cuisine.